Уоррен Джеймс Потент (; род. 7 апреля 1962, Парраматта) — австралийский стрелок, специализирующийся в стрельбе из винтовки. Участник пяти Олимпиад (2000—2016), бронзовый призёр Игр в Пекине, чемпион мира.

Карьера 
Заниматься спортивной стрельбой Уоррен Потент начал в 1980 году. Шесть лет спустя дебютировал в составе австралийской национальной сборной на чемпионате мира в Зуле, где выиграл золото в командном турнире по стрельбе из винтовки с трёх положений.

На Олимпийских играх дебютировал в Сиднее в возрасте 38 лет. Там стрелял только из малокалиберной винтовки лёжа и занял 19-е место. 

В 2008 году на предолимпийском этапе Кубка мира в Пекине выиграл с мировым рекордом в сумме, а на самой Олимпиаде австралиец завоевал бронзовую медаль. После предварительного раунда в стрельбе лёжа он занимал четвёртое место, но убедительно отстрелял финальный раунд и опередил в борьбе за бронзовую награду норвежца Вебьёрна Берга. 

В 2014 году на первенстве мира в испанской Гранаде выиграл соревнования в коронной для себя стрельбе лёжа, завоевав «золото» спустя 28 лет, после командного успеха в 1986 году.

Результаты на Олимпийских играх

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Австралии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе